Барадеи, Барадей, аль-(эль-)Барадеи(Барадей) () — арабский лакаб (прозвище, почетный титул и т. п. в составе имени) или фамилия:
 Иаков Барадей — монах-монофизит (VI век), основатель Сирийской православной церкви, называемой также по его имени Сиро-яковитской.
 Мохаммед аль-Барадеи (Махамад эль-Барадей, род. 17 июня 1942) — египетский дипломат и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира.